Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх  до включения в программу соревнований, являлся демонстрационным видом спорта на летних Олимпийских играх 1988 и 1992 годов. Начиная с летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее и до настоящего времени соревнования официально стали частью Игр. Соревнования всегда проходили среди мужчин и среди женщин. В этом виде спорта разыгрываются 8 комплектов наград.

Весовые категории 
Соревнования по тхэквондо проводятся в четырёх весовых категориях как у мужчин, так и у женщин.

Медальный зачёт

Количество участников по странам

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по тхэквондо

Ссылки 
 Тхэквондо на Олимпийских играх